'Кеннеді Картер' (анг. Kennedy Carter'', 11 лютого 1986, Челтнем, Англія) – британський порноактор, модель, танцівник в стилі go-go.

Професійна діяльність 
У 25 років Кеннеді Картер став першим британським актором, що знімався для студії «Raging Stallion Studios» . Коли у 2011 році закінчився термін їхнього контракту –  із ним підписала договір «CockyBoys». Також співпрацював із такими студіями як «Cazzo», «Lucas Entertainment» та «Hot House Entertainment». Як фотомодель знімався для Джоссефа Сінклера, Філіпа Річеса, Алі Кепенека, Даррена Бреді, Даніеля Мосса і проекту «Shoot Me Up Photography». Потрапив на обкладинки кількох журналів. Все це дозволило йому стати однією з найпомітніших фігур в світовій порноіндустрії. Та згодом актор зробив перерву в кар’єрі заради навчання у Лондонському університеті, де він здобуває ступень бакалавра з латиноамериканських досліджень. Згідно умовам навчання Кеннеді мав на третьому курсі обрати іспаномовну країну для кращого знайомства з об’єктом вивчення, вибір пав на Мексику. Там він захопився мистецтвом світлини.

Цікаві факти 
Кеннеді Картер захоплюється історією та літературою Піренеїв і Латинської Америки. Окрім рідної англійської володіє також іспанською та португальською мовами. Вважає себе атеїстом.
Своїм улюбленим містом актор називає Нью-Йорк.

Кеннеді Картер один з персонажів творів українського письменника Олеся Барліга. Порнозірка зустрічається у вірші, що увійшов до поетичної збірки «Насолода уявної смерті» . Також він фігурує у п’єсі «Іще не догоріла темнота» в проекті «Звірі подивляться замість тебе» . Читка цієї драми відбулася в червні 2016 року в благодійній організації «Gender Z».

Примітки 

Народились 11 лютого
Народились 1986
Актори гей-порно